Матч СССР — США по боксу 1990 года проходил 29 апреля в Москве во дворце спорта «Лужники». Этот матч стал последним в серии. Мачт завершился победой советской команды со счётом 9:3. Террон Миллетт, боксировавший в паре с Константином Цзю, был признан лучшим в составе американской команды.

2 мая в Алма-Ате состоялся неофициальный матч сборных, в котором снова победила команда СССР, на этот раз со счётом 6:4 (не проводились бои в весовых категориях до 75 кг и свыше 91 кг).

Примечания

Ссылки 
 
 Bray Stops Shuhkin In USA-USSR match, The Kerrville Times, November 18, 1990, Page 11.
 Boxing, The Cincinnati Enquirer, November 10, 1990, Page 35.

Матчи СССР — США по боксу
События 29 апреля
Апрель 1990 года
1990 год в боксе
Спорт в России в 1990 году
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные спортивные соревнования в Алма-Ате
События 2 мая
Май 1990 года
Международные соревнования по боксу в Казахстане
1990 год в Москве
1990 год в Казахстане